Radeccy herbu Doliwa – polski ród szlachecki
 Radeccy herbu Dryja – polski ród szlachecki
 Radeccy herbu Godziemba – polski ród szlachecki
 Radeccy herbu Radwan – polski ród szlachecki
 Radeccy herbu Rogala – polski ród szlachecki